Армен Хачатрян Хачатрян, Армен Авагович (1957—2020) — армянский государственный деятель и дипломат.
 Хачатрян, Армен Цолакович (род. 1952) — армянский государственный и хозяйственный деятель.